Натан Оливейра (; 19 декабря 1928, Окленд, Калифорния — 13 ноября 2010, Пало-Альто, Калифорния) — американский художник, гравёр и скульптор. С конца 1950-х годов Оливейра провёл около ста персональных выставок, а также участвовал в сотнях групповых выставок в крупных музеях и галереях по всему миру. Преподавал студийное искусство в Калифорнии в течение нескольких десятилетий, начиная с начала 1950-х годов, когда работал в Калифорнийском колледже искусств и ремесел (ныне Калифорнийский колледж искусств) в Окленде. В качестве приглашенного художника преподавал в нескольких университетах, стал профессором студии искусства Стэнфордского университета. .

В 1999 году за свои заслуги в области искусства и культуры удостоен почётной степени командора Ордена Инфанта дона Энрике, присуждаемой президентом Португалии и правительством Португалии.

В 2002 году состоялась выездная выставка «Искусство Натана Оливейра», организованная Музеем искусств Сан-Хосе и приглашенным куратором Питером Зельцем. На выставке была представлена монография «Натан Оливейра» Питера Зельца с предисловием Сьюзен Ландауэр и эссе Джоанн Мозер, опубликованная издательством Калифорнийского университета.

Биография 
Натан Варгус Родерик () Родился в Окленде, штат Калифорния, в семье португальских иммигрантов. Фамилию Оливейра получил от приёмного отца. Окончил старшую школу Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско. Искусству учился в Калифорнийском колледже искусств и ремесел в Окленде, где в 1951 году получил степень бакалавра искусств в 1951 году, а в 1952 году — степень магистра искусств. Во время обучения прошёл восьминедельный летний курс рисования в Миллс-колледже, который вёл немецкий экспрессионист Макс Бекман. Подучив образование, преподавал искусство в нескольких колледжах, включая Калифорнийский колледж искусств, Калифорнийскую школу изящных искусств (ныне Институт искусств Сан-Франциско), Чикагский университет, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Стэнфордский университет:

 1952—1953 — преподаватель гравюры, Калифорнийская школа изящных искусств, Сан-Франциско, штат Калифорния;
 1952—1953 — преподаватель акварели, Калифорнийский колледж искусств, Окленд, штат Калифорния;
 1955—1956 — кафедра графики, Калифорнийский колледж искусств, Окленд, штат Калифорния;
 1961—1962 — приглашенный профессор живописи, Чикагский университет, Чикаго, штат Иллинойс;
 1962—1963 — приглашенный профессор студии искусства Калифорнийского университета, Лос-Анджелес, штат Калифорния;
 1963—1964 — приглашенный профессор студии искусства Корнеллский университет, Итака, штат Нью-Йорк;
 1964—1996 — профессор студийного искусства, Стэнфордский университет, Стэнфорд, штат Калифорния.

Во время преподавания в Стэнфорде в летние месяцы Оливейра работал в качестве приглашенного художника в Колорадо и на Гавайях. Он также состоял в Почётном совете Общества защиты животных Силиконовой долины в Милпитасе, штат Калифорния, с 2007 года до своей смерти в 2010 году.

Натан Оливейра умер в своем доме в Стэнфорде, штат Калифорния, 13 ноября 2010 года. 12 января 2011 года в Стэнфордском мемориальном соборе состоялась поминальная служба.

Награды 
 1999 — почётный командор Ордена Инфанта дона Энрике;
 1996 — почётный доктор изящных искусств Института искусств Сан-Франциско;
 1996 — награда Калифорнийского общества гравёров за выдающиеся художественные достижения;
 1994 — избран членом Американской академии искусств и наук, Кембридж;
 1994 — избран членом Американской академии искусств и литературы, Нью-Йорк;
 1992 — профессор-эмерит стипендии Энн О’Дей Мэйплз в области искусств, Стэнфордский университет, Калифорния;
 1988 — профессор стипендии Энн О’Дей Мэйплз в области искусств Стэнфордский университет, Калифорния;
 1985 — академик графики Национальной академии дизайна, Нью-Йорк;
 1984 — премия в области искусства Американской академии и институту искусств и литературы, Нью-Йорк;
 1982 — избран членом Национальной академии дизайна, Нью-Йорк;
 1974 — индивидуальный грант Национального фонд искусств;
 1968 — почётный доктор изящных искусств, Калифорнийский колледж искусств и ремесел, Окленд, Калифорния;
 1963—1964 — Tamarind Lithography Fellowship, Лос-Анджелес, Калифорния;
 1963 — специальный приз Arte Actual de America y España, Мадрид, Испания;
 1959 — бронзовая бедаль Нормана Уэйта Харриса, Чикагский институт искусств, Чикаго, Иллинойс;
 1958 — стипендия Гуггенхайма;
 1957 — грант фонда Луи Комфорта Тиффани.

Стиль 

Хотя Оливейру часто ассоциируют с фигуративной живописью Области залива, он был эстетически независимым художником и считал, что его картины находятся под сильным влиянием Виллема де Кунинга, Альберто Джакометти и Фрэнсиса Бэкона . До и во время учёбы в художественном колледже он посещал выставки-ретроспективы мастеров европейского экспрессионизма Оскара Кокошки, Эдварда Мунка и Макса Бекмана в Мемориальном музее М. Х. де Янга, что также оказывало на него влияние. Однажды Оливейра заявил: «Я не являюсь частью авангарда. Я часть „гарда“, который приходит потом, ассимилируется, консолидируется, совершенствуется».

Оливейра рано зарекомендовал себя как мастер изображения отдельных фигур в импровизационном стиле. Со временем темы работ и стиль художника сильно изменились, он начал рисовать животных, хищных птиц, человеческие головы, маски, ню, натюрморты и фетиши. Оливейра также создал серию картин о местах, которые рассказывают историю культуры шаманизма. Большинство картин художника либо написаны в ярких цветах, но с изображением мрачных человеческих фигур, либо представляют собой работы абстрактного экспрессионизма, смутно напоминающие морские пейзажи. Картина «Море» 1959 года, находящаяся в собрании Художественного музея Гонолулу, является примером подобных почти абстрактных морских пейзажей.

В течение жизни Оливейра создал запоминающиеся работы с использованием множества техник, включая картины маслом, акрилом на бумаге, рисунки тушью, углем и карандашом, литографии, офорты, плакаты и скульптуры из глины, воска и бронзы. Наибольшую известность ему принесли монотипные произведения — однократный отпечаток на бумаге рисунка, выполненного на металлической пластине. Обзор работ в бронзе Оливейра прошёл в Арт-центре Пало-Альто в 2008 году. Работа Оливейры находятся в Коллекции Ди Росы.

Аукционный рекорд 
12 ноября 2002 года картина Натана Оливейры «Сидящая фигура на розовом фоне» (Seated Figure with Pink Background, холст, масло, 1960) была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 317 500 долларов (включая комиссию аукциона).

Windhover Contemplative Center 
В течение 1990-х годов Оливейра работал над серией картин на основе цепной линии, наблюдая за полётом птиц, таких как пустельга, за окнами студии в Стэнфорд-Хиллс. Друг Оливейры, поэт Десмонд Иган, навал серию Windhover (), обнаружив параллели между картинами и одноимённой поэмой Джерарда Мэнли Хопкинса 1877 года.

В июне 2013 года Стэнфордский университет начал строительство здания Windhover Contemplative Center площадью 371 м², чтобы разместить в нём четыре картины из серии Оливейры. Здание предназначалось для размышлений и медитации преподавателей, сотрудников и студентов Стэнфорда, как задумывал Оливейра и его жена Рамона.

Проект здания выполнила компания Aidlin Darling Design. Он открылся 9 октября 2014 года. Windhover Contemplative Center расположен напротив Roble Hall. В качестве материала использованы утрамбованная земля и дерево. В здании три внутренних помещения для картин Оливейры. Наружное оформление включает водное зеркало и сад для медитации. Остекление позволяет видеть картины снаружи.

Примечания

Ссылки 
 John Berggruen Gallery 
 In Memorian Nathan Oliveira 1928—2010 
 Nathan Oliveira’s Final Visions 
 Nathan Oliveira (1928—2010 
 NY Times obituary 
 Windhover Contemplative Center Website 

Преподаватели Калифорнийского колледжа искусств
Преподаватели Института искусств Сан-Франциско
Выпускники Калифорнийского колледжа искусств
Выпускники Миллс-колледжа
Стипендиаты Гуггенхайма
Художники-экспрессионисты США
Художники-абстракционисты США